Henri VI est un nom porté par plusieurs souverains européens :
 Henri VI (1165-1197), empereur romain germanique de 1190 à 1197 ;
 Henri VI (1250-1288), comte de Luxembourg de 1281 à 1288 ;
 Henri VI (1294-1335), duc de Wrocław de 1311 à 1335 ;
 Henri VI l'Aîné (vers 1345–1393), duc de Głogów et Żagań de 1369 à 1393 ;
 Henri VI (1421-1471), roi d'Angleterre de 1422 à 1471
 Henri VI est une pièce de théâtre de William Shakespeare : première partie, deuxième partie et troisième partie.
 « Henri VI » est aussi le nom officieux de deux prétendants au trône de France donné par les orléanistes et légitimistes français à :
 Henri d'Orléans (1908-1999), comte de Paris, aîné des Orléans (une branche cadette de la maison de Bourbon), père du prétendant orléaniste Henri d'Orléans (1933-2019) (aussi connu sous le nom d'« Henri VII ») ;
 Jacques-Henri de Bourbon (1908-1975), duc d'Anjou, chef de la branche aînée de la maison de Bourbon, aïeul de l’actuel prétendant légitimiste Louis de Bourbon (aussi connu sous le nom de « Louis XX »).

Homonymie